Diastemă s.f. poate însemna:

 Fisură congenitală. 
 Spațiu între dinții 
 (Geol.) Interval de timp între depunerea unui depozit de sedimente și depunerea depozitului imediat următor.

[Var. diastem s.n. / < fr. diastème, cf. gr. diastema – interval].
Sursa: DN | Trimisă de LauraGellner, 9 Feb 2005 DEX ONLINE